Stille Zuidzee of Grote Oceaan, naam ontstaan aan de landengte van Panama.
Zuiderzee, oude naam van de binnenzee die na de bouw van de Afsluitdijk nu de Waddenzee en het IJsselmeer genoemd wordt.
Het water dat na de overstroming van 1375-1376 in het gebied van het latere Zeeuws-Vlaanderen en het noorden van Meetjesland ontstond, en waar de Braakman een restant van was.